Le Football Club Urartu (en ), plus couramment abrégé en FC Urartu, est un club arménien de football fondé en 1992 et basé à Erevan, la capitale du pays.

Historique 

 1992 : fondation du club sous le nom Banants dans le village de Kotayk
 1995 : le club fusionne avec le Kotayk Abovian
 2001 : le club se sépare du Kotayk et déménage à Erevan
 2003 :  à une Coupe d'Europe (C3, saison 2003-2004)
 2019 : le club est renommé Urartu

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison 
Légende

Bilan européen 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Légende

Personnalités du club

Présidents du club 
  Sargis Israelian

Entraîneurs du club 

La liste suivante présente les différents entraîneurs connus du club.

  Varuzhan Sukiasian (1992-1994)
  Poghos Galstian (-)
  Oganes Zanazanyan (2001-2005)
  Ashot Barseghian (2005-2006)
  Nikolai Kiselev (2006-2007)
  Jan Poštulka (2007)
  Nikolaï Kostov (-)
  Nedelcho Matushev (-)
  Kim Splidsboel (2008)
  Armen Gyulbudaghiants (-)
  Ashot Barseghian (2009)
  Stevica Kuzmanovski (-)
  Rafael Nazaryan (-)
  Volodymyr Piatenko (-)
  Zsolt Hornyák (-)
  Aram Voskanian (-)
  Tito Ramallo (-)
  Artur Voskanian (-)
  Ilshat Faïzouline (-)
  Aleksandr Grigoryan (-11 mars 2021)
   (9 mars 2021-10 juin 2021)
   (depuis le 10 juin 2021)

Identité visuelle

Notes et références

Liens externes 
 
 

Club de football à Erevan
Club de football fondé en 1992